Juan Marichal ist der Name folgender Personen:

* Juan Marichal (Historiker) (1922–2010), spanischer Historiker
 Juan Marichal (Baseballspieler) (* 1937), dominikanischer Baseballspieler